Cet article liste une partie des twotinos découverts, les plus brillants. Le site de William Robert Johnston en recense 131 au 17 juillet 2022.

Twotinos

Références